Arrivano i nostri – film del 1951 diretto da Mario Mattoli
 Arrivano i nostri – EP di Bugo del 2015
 Arrivano i nostri (sarà quel che sarà) – singolo dei Ridillo del 1997